Нипигон:

 Нипигон — озеро в провинции Онтарио.
 Нипигон — поселение в провинции Онтарио.
 Нипигон — река в провинции Онтарио.